El término mandíbula puede referirse a:

 Mandíbula, hueso en forma de herradura situado en la parte anterior, posterior e inferior de la cara.
 Mandíbula (artrópodos), una de las piezas bucales de los artrópodos mandibulados.
 Mandíbula (novela), novela de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda.
 Mandíbulas (Marvel Comics), perro inhumano ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics.
 Mandíbulas (zoología), estructura articulada oponible en la entrada de la boca de los animales que sirve para la alimentación.
Mandíbulas, película franco-belga de 2020